Стек (інформатика) — структура даних, яка працює за принципом (дисципліною) «останнім прийшов — першим пішов» (LIFO, );
 Стек викликів (комп'ютерні науки) — структура даних у вигляді стека, яка зберігає інформацію про активні підпрограми комп'ютерної програми та послідовність їх виклику;
 Стек протоколів (мережі) —  набір протоколів комп'ютерної мережі;
 Стек (зброя)
 Стек (покер)
 Стек — тонка палиця з ремінною петлею на кінці, що служить хлистом при верховій їзді

Прізвище 

 Гаррі Стек Салліван (1892—1949) — американський психолог і психіатр.
 Стек Іван Дмитрович (1896—1974) — хорунжий УГА, родом з села Черче.
 Раян Стек (1975) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Роберт Стек (1919—2003) — американський актор.

Див. також 
 Стека — інструмент скульптора, що використовується при ліпленні з глини, воску та інших м'яких матеріалів.